Le Vaillant peut désigner :

Patronymie 
 François Le Vaillant (parfois écrit Levaillant), (1753-1824) est un explorateur, collectionneur et ornithologue français.
 Luc Le Vaillant (1958-), est un journaliste français.
 Paul-Émile Le Vaillant de Florival (1799-1862), est un arméniste français.
 Serge Le Vaillant (1958-), est un auteur, comédien, producteur et animateur de radio français.
 Yvon Le Vaillant (?-2012), est un journaliste français.

Autres 
 Le Vaillant (quelquefois appelé simplement Vaillant), pigeon de l'armée française ayant transporté le dernier message du fort de Vaux à Verdun en 1916

Voir aussi